Prunella (plant): brunel, een plantengeslacht uit de lipbloemenfamilie
Prunella (dier): heggenmussen, een geslacht van vogels
Prunella (film), een film uit 1918 onder regie van Maurice Tourneur